Ось связи — многозначный военный термин:
 Ось связи — способ организации связи пункта управления с подчинёнными.
 Ось связи — способ организации фельдъегерской связи между несколькими пунктами управления.
 Ось связи — элемент опорной сети связи, которая имеют структуру типа «сетка».

Примечания